Трофимов, Александр Михайлович (род. 1937) — советский и российский дипломат.
 Трофимов, Александр Михайлович (1937—2002) — советский футболист.